Liljeström ist der Name von:
Jonas Liljeström (* 1982), deutscher Schauspieler
Peter Liljeström (* 1951), schwedischer Virologe und Immunologe